Hidalgo County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Hidalgo County (Nové Mexiko) – okres státu Nové Mexiko
 Hidalgo County (Texas) – okres státu Texas